2 miejscowości w Polsce: 
 Gole – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski 
 Gole – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów